Arki peut désigner :

 , une petite ville de l'Inde dans l'État d'Himachal Pradesh. C'était, avant 1947, la capitale de la principauté de Baghal.
 Arki (Grèce), une petite île de Grèce, à proximité de Patmos, dans le Dodécanèse.

Voir aussi 

 Harki, soldat appartenant à une unité algérienne de l'armée française.

Homonymie de toponyme